Nationalparker i Tyskland

Externa länkar 

 
Nationalparker
Tyskland